Игля́нки, или мурициды, или багря́нки, или мурексы () — семейство морских переднежаберных моллюсков.

Общая характеристика 
Форма раковин моллюсков этого семейства варьирует в широких пределах и имеет сложную скульптуру, включающую многочисленные складки и выступы, бугры, рёбра и шипы. Раковина округлой, грушевидной, яйцевидно-конической, веретеновидной, или биконической формы, неизкоспиральная, спирально завитая.

Нижний край устья раковины вытянут в сифональный вырост, который порой составляет половину или даже большую часть высоты раковины, а у некоторых представителей например, Murex troscheli, даже превышает её. Сифональный канал прямой или несколько изогнутый, имеет узкий устьевой просвет, редко закрытый. Внутренняя губа раковины отстает у шейки канала и в основании раковины. Крышечка роговая, обычно не спиральная, у ряда родов отсутствует.

Биология 
Почти все представители семейства являются хищниками или падальщиками. Очень часто нападают на устриц, мидий, мий, гребешков и других промысловых моллюсков. При нападении на добычу моллюски сперва выделяют секрет, размягчающий раковину моллюска, а затем уже происходит сам процесс сверления. Большинство видов обладает радулой, приспособленной для сверления раковин и дробления тканей моллюсков.

Характерным признаком является способность среднего отдела гипобранхиальной железы выделять красящее вещество — пурпур, использовавшееся в античные времена и средние века для окраски тканей. Слизь, выделяемая боковыми отделам гипобранхиальной железы, содержит ядовитое вещество — мурексин (энтероамин), оказывающее на двустворчатых моллюсков парализующее действие, а также серотонин.

Ареал и местообитание 
По различным оценкам численность семейства от 700 до 1600 видов. Обитатели тропических, субтропических и умеренно-тёплых вод Мирового океана и его морей. Наиболее многочисленны мурексиды в тропических и субтропических морях, обитают в основном на каменистых грунтах.

На территории России встречается несколько видов в Чёрном море, дальневосточных и северных морях.

Хозяйственное значение 
Большинство видов обладают красивыми раковинами, вследствие чего их активно добывают во многих странах мира для нужд коллекционеров и для туристических сувениров. Среди представителей семейства имеются виды, которые могут нанести (и фактически наносят) вред поселениям мидий и устриц, а также другим промысловым моллюскам, выращиваемым в промышленных целях.

К этому семейству принадлежат ракушки, из которых извлекалась пурпурная краска, используемая для изготовления румян в Древней Греции и Риме.

Систематика 
В составе семейства выделяют от 7 до 10 подсемейств. В основу разделения положены особенности строения радулы.

Согласно  [en] выделяют подсемейства:
 Coralliophilinae Chenu, 1859 — синоним: Magilidae Thiele, 1925
 Ergalataxinae Kuroda, Habe & Oyama, 1971
 Haustrinae Tan, 2003
 Muricinae Rafinesque, 1815
 Muricopsinae Radwin & d’Attilio, 1971
 Ocenebrinae Cossmann, 1903
 Pagodulinae Barco, Schiaparelli, Houart & Oliverio, 2012
 Rapaninae Gray, 1853 — синоним: Thaididae Jousseaume, 1888
 Tripterotyphinae d’Attilio & Hertz, 1988
 Trophoninae Cossmann, 1903
 Typhinae Cossmann, 1903

Синоним
 Aspellinae Keen, 1971: синоним Muricinae Rafinesque, 1815
 Drupinae Wenz, 1938: синоним Rapaninae Gray, 1853
 род Drupinia [sic]: синоним Drupina Dall, 1923
 род Galeropsis Hupé, 1860: синоним Coralliophila H. Adams & A. Adams, 1853

Галерея

См. также 
 Трофонопсис укороченный

Примечания

Ссылки 

 

 
Семейства брюхоногих